Santiago Maior es el nombre de las siguientes localidades portuguesas:

 Santiago Maior (Alandroal), parroquia del concejo de Alandroal.
 Santiago Maior (Beja), parroquia del concejo de Beja
 Santiago Maior (Castelo de Vide), parroquia del concejo de Castelo de Vide;